Antipop:

 Antipop (движение) — молодёжное движение на Украине
 Antipop (альбом) — музыкальный альбом группы Primus 1999 года